Hong Kong Rangers FC (celým názvem: Hong Kong Rangers Football Club; ) je čínský profesionální fotbalový klub, který sídlí ve zvláštní správní oblasti Čínské lidové republiky Hongkongu. Založen byl v roce 1958 skotským přistěhovalcem Ianem Johnem Petrie pod názvem Rangers FC. Ten svůj nový klub pojmenoval podle stejnojmenného skotského velkoklubu ze svého rodného města Glasgow. Jedná se o vítěze hongkongské nejvyšší fotbalové soutěže z ročníku 1970/71. Klubové barvy jsou modrá a bílá. Od sezóny 2012/13 působí v hongkongské nejvyšší fotbalové soutěži.

Své domácí zápasy odehrává na Sham Shui Po Sports Ground s kapacitou 2 194 diváků.

Historické názvy 
 1958 – Rangers FC (Rangers Football Club)
 1960 – Hong Kong Rangers FC (Hong Kong Rangers Football Club)
 1995 – Uhlsport Rangers FC (Uhlsport Rangers Football Club)
 1997 – Hong Kong Rangers FC (Hong Kong Rangers Football Club)
 2001 – Buler Rangers FC (Buler Rangers Football Club)
 2006 – Hong Kong Rangers FC (Hong Kong Rangers Football Club)
 2007 – Bulova Rangers FC (Bulova Rangers Football Club)
 2008 – Hong Kong Rangers FC (Hong Kong Rangers Football Club)
 2009 – Ongood FC (Ongood Football Club)
 2010 – Biu Chun FC (Biu Chun Football Club)
 2011 – Kam Fung FC (Kam Fung Football Club)
 2012 – Biu Chun Rangers FC (Biu Chun Rangers Football Club)
 2016 – Lee Man Rangers FC (Lee Man Rangers Football Club)
 2017 – Biu Chun Rangers FC (Biu Chun Rangers Football Club)

Získané trofeje 
 Hong Kong First Division League / Premier League ( 1× )
 1970/71
 Hong Kong Senior Challenge Shield ( 4× )
 1965/66, 1970/71, 1974/75, 1994/95
 Hong Kong FA Cup ( 2× )
 1976/77, 1994/95

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1961–1965: Hong Kong Second Division League
 1965–1978: Hong Kong First Division League
 1978–1981: Hong Kong Second Division League
 1981–1986: Hong Kong First Division League
 1992–1993: Hong Kong Second Division League
 1993–2008: Hong Kong First Division League
 2008–2012: Hong Kong Second Division League
 2012–2014: Hong Kong First Division League
 2014– : Hong Kong Premier League

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v asijských pohárech 
Zdroj:

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Hongkongské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1958